Антипенки — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Артёмовской волости. Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 1 житель.

География 
Деревня находится в южной части Псковской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, на дороге Невель-Усвяты в 4 версах к юго-востоку от деревни Кошелево и в 24 верстах к юго-востоку от города Невеля, административного центра района.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с продолжительной снежной зимой и относительно коротким тёплым летом. Среднегодовая температура воздуха — 4,4 °С. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −8 °С, средняя температура самого тёплого (июля) — +17,4°С. Среднегодовое количество осадков — 554 мм. Снежный покров держится в течение 100—105 дней.

История 
Входил в состав сельского поселения «Лёховская волость».

Население

Ссылки 
 Антипенки.
 Карта N-36-01. Масштаб 1:200000.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)